Sicilia puede referirse a:

 Sicilia es una región.
 Sicilia es siendo la séptima mayor isla europea por dimensiones.
 Sicilia (provincia romana) fue el nombre dado a la primera provincia de la Antigua Roma.
 Defensa siciliana a la apertura en ajedrez.

Sicily 
Sicily es el nombre en inglés de Sicilia, pero también puede referirse a:
 Sicily Island (Luisiana), villa ubicada en la parroquia de Catahoula en el estado estadounidense de Luisiana.
 Municipio de Sicily (condado de Gage, Nebraska).